Error steht für:
 Fehler, als englische und ursprünglich lateinische Bezeichnung
 Error (Baseball), Wertungskategorie beim Baseball
 Error (Lied), Debütsingle der deutschen Singer-Songwriterin Madeline Juno (2013)
 Error, Schlag im Tennis, mit dem ein Spieler einen Punkt verliert, siehe Tennis #Forced und Unforced Error
 Error, original Reamde, Action-Roman von Neal Stephenson (2011)

Siehe auch:

 Fehlermeldung (error message)